Burni Keruh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Burni Keruh (berg i Indonesien, lat 4,37, long 96,81), Aceh, 
 Burni Keruh (berg i Indonesien, lat 4,26, long 97,04), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar